Чемпионат Омана по футболу 2012/2013 годов — 37-й чемпионат Омана проходил с 4 октября 2012 года по 19 мая 2013 года.

По итогам прошлого сезона во 2-ю лигу вылетел «Аль Ахли Седаб», занявший 12-е место. Лигу пополнили клубы «Сахам», «Аль-Наср Салала» и «Аль-Сиб».

Клубы

Турнирная таблица

Результаты матчей

Календарь игр

Бомбардиры

Ссылки 
 FUTBOL24

Чемпионат Омана по футболу
Оман
Спорт в Омане в 2012 году
Спорт в Омане в 2013 году
Футбол в Азии в 2012 году
Футбол в Азии в 2013 году